DSTV steht für:
 Deutscher Stahlbau-Verband
 Deutscher Steuerberaterverband
 Deutsche Schwimmtrainer-Vereinigung

DStV steht für:
 Deutscher Steuerberaterverband

DStv steht für:
 DStv (Fernsehen) (Digital Satellite Television), Mehrkanal-Bezahlfernseh-Angebot in Afrika

Abkürzung